Bajard est un patronyme porté notamment par :

 Hippolyte Bajard (1793-1863), homme politique français ;
 Louis Bajard (1903-1967), coureur cycliste français ;
 Olivier Bajard (né en 1966), pâtissier, chocolatier et glacier français.